Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (finale)
 Brian Gottfried (campione)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Ilie Năstase (semifinali)

 Bob Lutz (secondo turno)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Terry Moor (quarti di finale)
 Tom Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1979